Millington (Illinois)
 Millington (Maryland)
 Millington (Tennessee)
 John Millington Synge (1871 - 1909), dramturg, poeta, prosista irlandès d'expressió anglesa
 Richard Laurence Millington Synge (Liverpool, 1914 - Norwich, 1994), químic anglès